Белтинці — поселення в Словенії.
 Белтинці (футбольний клуб) — словенський футбольний клуб із однойменного поселення.
 Белтинці (община) — община у східній Словенії.